Osama, Ossama, Oussama oder Usama () ist ein arabischer männlicher Vorname und schreibt dem Namensträger einen löwenhaften Charakterzug zu.

Namensträger

 Usama ibn Munqidh (1095–1188), syrisch-arabischer Schriftsteller und Dichter, Politiker und Diplomat
 Osama bin Laden (1957–2011), Islamist und Terrorist
 Osama Heikal, ägyptischer Politiker
 Usama al-Dschuwaili (* 1961), libyscher Politiker
 Oussama Assaidi (* 1988), marokkanischer Fußballspieler
 Oussama Darragi (* 1987), tunesischer Fußballspieler
 Oussama Mellouli (* 1984), tunesischer Schwimmer
 Oussama Sellami (* 1979), tunesischer Fußballspieler

ferner der Name von:
 Dex Osama († 2015), US-amerikanischer Rapper

Osama bezeichnet weiterhin:
 Osama (Film), einen afghanischen Film aus dem Jahr 2003
 Osama (Mondkrater), kleiner Mondkrater im Lacus Felicitatis

Siehe auch:
 Ozama